Als A-Junioren-Bundesliga, A-Jugend-Bundesliga oder U19-Bundesliga werden folgende höchste Spielklassen der A-Junioren (U19) bezeichnet:
 A-Junioren-Bundesliga (Fußball)
 A-Jugend-Bundesliga (Handball)

Siehe auch:
 A-Juniorinnen Handball-Bundesliga